Příjmení Hirano nosí více významných osobností:

 Aja Hirano (* 1987) – japonská zpěvačka
 Jošihisa Hirano (* 1971) – japonský hudební skladatel
 Takaši Hirano (* 1974) – japonský fotbalista